Irena Novotná-Česneková (ur. 2 maja 1972 w Třebíču) – czeska biathlonistka, dwukrotna srebrna oraz brązowa medalistka mistrzostw Europy.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Czeskie biathlonistki
Czescy olimpijczycy
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Třebíču